Battlestar Galactica steht für:

 Battlestar Galactica, US-amerikanisch-kanadische Fernsehserie (2004–2009)
 Battlestar Galactica, Originaltitel von Kampfstern Galactica, US-amerikanische Fernsehserie (1978–1980)
 Battlestar Galactica (Spiel), Brettspiel
 Battlestar Galactica (Universal Studios Singapur), Achterbahn